

Cinema e televisione 
 Wishbone, il cane dei sogni (Wishbone) – serie televisiva statunitense
 The Wishbone – film del 1933 diretto da Arthur Maude

Altro 
 Wish-Bone – marchio alimentare statunitense
 Wishbone – bus informatico